Hemba peut désigner :
 les Hemba, une population d'Afrique centrale
 le hemba, une langue bantoue